Världsmästerskapet i rugby 2019 spelades mellan 20 september och 2 november 2019 i Japan. Det beslutades av International Rugby Board vid ett möte i Dublin den 28 juli 2009.

Mästerskapet vanns av Sydafrika som besegrade England med 32–12 i finalen, det var Sydafrikas tredje VM-guld.

Arenor 
Tolv stycken arenor användes under mästerskapet vilket meddelades 28 september 2015. Finalen spelades på Nissan Stadium i Yokohama.

Kvalificering 
Genom att placera sig topp tre i gruppspelet vid världsmästerskapet i rugby 2015 kvalificerade sig tolv lag till VM 2019. En av de platserna togs av Japan som dock sedan tidigare var kvalificerade i egenskap av värdnation.

Kvalspelet om de övriga platserna inleddes i mars 2016 och omfattade först regionala turneringar och sedan några transkontinentala dubbelmöten följt av en slutlig återkvalsturnering i Marseille i november 2018.

Gruppspel 

Grupperna lottades den 10 maj 2017.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rugby World Cup 2019 – Highest attendance. ESPN Scrum. Läst 22 oktober 2019.

Fotnoter

Rugby
Internationella sportevenemang i Japan
WP:Projekt Japan
2019 i Japan
Sportåret 2019